Миннеола — может означать:

 Миннеола — фрукт, вид танжело.

Топоним 
 Миннеола — тауншип в округе Гудхью, Миннесота, США.
  — город в Лейк-Каунти, штат Флорида, США.
 Миннеола — бывшее наименование некорпоративного сообщества  в округе Фресно, штат Калифорния.
 Миннеола — бывшее наименование некорпоративного сообщества  в округе Фресно, штат Калифорния.

См. также 
 Минеола